Firehose може означати:

 Пожежний рукав , шланг високого тиску який постачає воду, або іншу вогнегасну речовину (наприклад піну) до місця пожежі.
 Американська альтернативна рок-група Firehose.
 Kinesis Firehose — сервіс AWS, що постачає потокові дані в Amazon S3, Amazon ES, або